Dirac (Charente), municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània, França)
 Paul Adrien Maurice Dirac (Bristol, Regne Unit, 1902 - Tallahassee, EUA, 1984), enginyer, matemàtic i professor britanico-suís
 Delta de Dirac, funció generalitzada 
 Equació de Dirac, equació d'ones relativista de la mecànica quàntica formulada per Paul Dirac 
 Fermió de Dirac, fermió que no és la seva pròpia antipartícula
 Pinta de Dirac, distribució temperada periòdica construïda a partir de deltes de Dirac